Богориди е български чорбаджийски род от Котел. Негов основател е епископ Софроний Врачански (1739 – 1813). Неговите потомци са:

 Стефан Богориди (1775 – 1859)
 Атанас Богориди (ок.1788 – 1826)
 Александър Богориди (1823 – 1910)
 Никола Богориди (1820 – 1863)
 Емануил Богориди (1847 – 1935)